

Musica 
 Peacemaker – album di Clarence Clemons del 1995

Personaggi 
 Peacemaker – personaggio DC Comics
 Peacemaker – personaggio del franchise Transformers

Televisione 
 Peacemaker – serie televisiva del regista James Gunn del 2022

Pagine correlate
The Peacemaker